Dubo steht für:

 Dubo, ostsorbischer Name von Dauban, Ortsteil der Gemeinde Hohendubrau, Landkreis Görlitz, Sachsen

Dubó ist der Familienname folgender Personen:

 Rodolfo Dubó (* 1953), chilenischer Fußballspieler